Яснополянское — село в Калининском районе Саратовской области. Относится к Ахтубинскому муниципальному образованию.

История 
В 1962 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Бедняковка переименовано в Яснополянское.

Население

Примечания 

Населённые пункты Калининского района (Саратовская область)